Флаг Фёдоровского сельского поселения — сокращённое наименование флага следующих сельских поселений России:

 Флаг Фёдоровского сельского поселения — флаг муниципального образования Фёдоровское сельское поселение Абинского района Краснодарского края.
 Флаг Фёдоровского сельского поселения — флаг муниципального образования «Фёдоровское сельское поселение» в составе муниципального образования «Неклиновский район» Ростовской области.